Tsavo-Nationalpark ist der Name dieser Nationalparks:

 Tsavo-East-Nationalpark
 Tsavo-West-Nationalpark